My Bloody Valentine (band), een Iers-Britse shoegazeband
My Bloody Valentine (1981), een Canadese horrorfilm uit 1981
My Bloody Valentine (2009), de Amerikaanse remake van deze film uit 2009